Рави:

 Рави — река в Индии и Пакистане.
 Рави — маленький ударный кратер в северо-восточной части чаши кратера Альфонс на видимой стороне Луны.

 Буква рави — «корневая буква» слова в персидской, тюркской и арабской поэзии; используется для рифмы.
 Рави — передатчик хадисов.